Dagbertus är ett släkte av insekter. Dagbertus ingår i familjen ängsskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ängsskinnbaggar
Dagbertus